Jiří Pokorný peut désigner : 

 Jiří Pokorný (né en 1956), cycliste tchécoslovaque ;
 Jiří Pokorný (né en 1953), patineur tchécoslovaque.